Mistrzostwa Ameryki Południowej do lat 17 w piłce nożnej 2003 odbyły się w Boliwii między 1 a 18 maja. Mecze w ramach turnieju odbywały się w miastach:Santa Cruz de la Sierra i Montero. Mogli w nim wziąć udział piłkarze urodzeni po 1 stycznia 1986. Trzy najlepsze drużyny turnieju, wywalczyły awans do Mistrzostw Świata U-17, które odbyły się w Finlandii w 2003 roku.

Drużyny

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Runda finałowa

Awans do Mistrzostw Świata U-17 w piłce nożnej 2003 
  Argentyna
  Brazylia
  Kolumbia

Klasyfikacja strzelców

Linki zewnętrzne 
 Wyniki RSSSF.com
 www.CONMEBOL.com

Mistrzostwa Ameryki Południowej U-17 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej